Maria Strøm Nakstad (ur. 17 grudnia 1991) – norweska biegaczka narciarska.

Kariera 
17 marca 2012 roku zajęła 16. miejsce w maratonie narciarskim Birkebeinerrennet.

W pucharze świata zadebiutowała 20 grudnia 2014 roku w szwajcarskim Davos. W biegu na 10 km stylem dowolnym zajęła 21. miejsce i zdobyła pierwsze w karierze punkty pucharu świata.

Osiągnięcia

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1991
Norwescy biegacze narciarscy